Kalle Havulinna (né le  à Tampere en Finlande, et mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-43 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||6 ||2 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1943-44 || Ilves Tampere || SM-sarja ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1944-45 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1945-46 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||12 ||4 ||16 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-47 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||9 ||4 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-48 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||16 ||3 ||19 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1948-49 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||11 ||3 ||14 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1949-50 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||6 ||6 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-51 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||14 ||10 ||26 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-53 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||3 ||5 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1924
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Décès en juillet 2016
Décès à 91 ans